

Cabeças de chave
 

 Caroline Wozniacki (terceira rodada)
 Kim Clijsters (segunda rodada)
 Vera Zvonareva (quarta rodada)
 Victoria Azarenka (quartas de final)
 Francesca Schiavone (final)
 'Na Li (vencedora)
 Maria Sharapova (semifinal)
 Samantha Stosur (terceira rodada)
 Petra Kvitová (quarta rodada)
 Jelena Janković (quarta rodada)
 Marion Bartoli (semifinal)
 Agnieszka Radwańska (quarta rodada)
 Svetlana Kuznetsova (quartas de final)
 Anastasia Pavlyuchenkova (quartas de final)
 Andrea Petkovic (quartas de final)
 Kaia Kanepi ''(terceira rodada)

<ol start=17>
 Julia Görges ''(terceira rodada)
 Flavia Pennetta ''(primeira rodada)
 Shahar Pe'er ''(primeira rodada)
 Ana Ivanović ''(primeira rodada)
 Yanina Wickmayer ''(terceira rodada)
 Dominika Cibulková ''(primeira rodada)
 Alisa Kleybanova ''(desistiu do torneio por motivos de saúde)
 Jarmila Gajdošová ''(terceira rodada)
 Maria Kirilenko ''(quarta rodada)
 Nadia Petrova ''(primeira rodada)
 Alexandra Dulgheru ''(segunda rodada)
 Daniela Hantuchová ''(quarta rodada)
 Peng Shuai ''(terceira rodada)
 Roberta Vinci ''(terceira rodada)
 Klára Zakopalová ''(primeira rodada)
 Tsvetana Pironkova ''(segunda rodada)

Fase final

Primeiras rodadas

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Seção 5

Seção 6

Seção 7

Seção 8

S
Torneio de Roland Garros - Simples feminino